El término IARC, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cuyas siglas en inglés son IARC (en francés, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, CIRC), una instancia internacional de investigación científica;
 a la Ibero Americana Radio Chile, holding radial chileno, cuyas siglas en español son IARC;
 a la Coalición Internacional de Calificación por Edad, junta de clasificación por edades, cuyas siglas en inglés son IARC.

Siglas